

Населені пункти та їхні частини

 Данілово — село в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства
 Данілово — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Данілово — частина села Смроцьк-Кольонія в гміні Шелькув Маковського повіту Мазовецького воєводства

Примітки